Гран-при Германии 1968 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 4 августа 1968 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

На этом этапе к постоянным участникам чемпионата прибавились местные гонщики Курт Аренс и Хуберт Хане. Первый сел за руль третьего «Брэбема», второй вывел на старт «Лолу» Формулы-2 с мотором BMW. Также в чемпионат вернулся Люсьен Бьянки на «Купере». Жаки Икс впервые в карьере выиграл квалификацию, на 10 секунд опередив своего партнёра по команде «Феррари» Криса Эймона. На старте Грэм Хилл прорвался с четвёртого места на первое, но уже к концу первого круга вперёд вышел стартовавший шестым Джеки Стюарт. Используя лучшую приспособленность шин своего автомобиля к дождю, чем у конкурентов, шотландец лидировал всю гонку и одержал блестящую победу, опередив на финише ближайшего преследователя более чем на четыре минуты.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-14 Джеки Стюарт

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце